Пол Батлер (; род. 11 ноября 1988, Честер, Англия, Великобритания) — британский боксёр-профессионал, выступающий во втором наилегчайшей и в легчайшей весовых категориях. Среди профессионалов бывший чемпион мира по версиям IBF (2014) и WBO (2022) в легчайшем весе.

Профессиональная карьера 
Батлер дебютировал на профессиональном ринге в декабре 2010 года.

В 2012 году завоевал титул чемпиона Великобритании по версии BBBofC, во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг).

В апреле 2013 года завоевал титул Британского Содружества.

21 сентября 2013 года завоевал интерконтинентальный титул по версии WBO, победив небитого чилийца, Мигеля Гонсалеса (17-0).

7 июня 2014 года Батлер победил по очкам соотечественника Стюарта Холла, и стал новым чемпионом мира по версии IBF, в весовой категории до 53,5 кг.

6 марта 2015 года Батлер потерпел первое поражение в карьере от Золани Тете, в бою за титул чемпиона мира по версии IBF, в весовой категории до 52,2 кг.

См. также 
 Действующие чемпионы мира по боксу
 Список чемпионов мира по боксу в легчайшем весе

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры Великобритании
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры второй наилегчайшей весовой категории
Боксёры легчайшей весовой категории
Чемпионы Всемирной боксёрской организации
Чемпионы Международной боксёрской федерации